Azlor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Azlor (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Azlor (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar